Pfarrkirche Mühlau steht für

 Pfarrkirche Mühlau (Innsbruck) in Innsbruck, Tirol
 Pfarrkirche St. Anna (Mühlau) in Mühlau, Kanton Aargau